Roßdeutscher (Bedeutung: auch Roßteutscher = ,rostiuscher‘ (mhd.) = der Pferdehändler) ist der Name folgender Personen:

 Eberhard Roßdeutscher (1921–1980), deutscher Bildhauer, Plastiker und Restaurator
 Marco Roßdeutscher (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Max Roßdeutscher (1893–1979), deutscher Bildhauer
 Wolfgang Roßdeutscher (* 1945), deutscher Steinmetz und Steinbildhauer

Siehe auch:
 Rosteuscher